2 miejscowości w Polsce: 
 Bożęcin – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Wilczyce 
 Bożęcin – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg

Zobacz też: Borzęcin, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały